Rzeki:
 Nietupa – dopływ Rosi
 Nietupa – dopływ Świsłoczy

Wsie:
 Nietupa – wieś w gminie Krynki.
 Nietupa-Kolonia – wieś w gminie Krynki.

Zobacz też:
 Rezerwat przyrody Nietupa

Linki zewnętrzne